Azorastia är ett släkte av tvåvingar. Azorastia ingår i familjen Nannodastiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Azorastia